La formula molecolare C7H14O2 può indicare:
 Acetato di amile
 Acetato di sec-amile
 2-(butossimetil)ossirano
 Isovalerato di etile
 Pentanoato di etile
 Acido eptanoico
 Acetato di isoamile

Formule molecolari